Angelo Balbiani – calciatore italiano
 Édouard-Gérard Balbiani – entomologo ed embriologo francese
 Spessetta Balbiani – ex comune italiano, oggi frazione del comune di Spessa, in Lombardia
 Balbiani (organari) – famiglia di organari italiani